Фредерик Кристофер Клейн (; род. 14 марта 1979) — американский актёр.

Ранние годы 
Крис родился в городе Хинсдейл (штат Иллинойс). Его мать Тереза (урожденная Берген) работала воспитателем в детском саду, а отец Фред Клейн является инженером. Клейн был вторым из трех детей в семье. У него есть старшая сестра Дебби (р. 1978) и младший брат, родившийся в 1982 году. Когда Крису было 13 лет, его семья переехала в Омаху, штат Небраска. Первым фильмом, в котором снялся Клейн, был фильм «Выскочка» режиссёра Александра Пэйна. Он учился в Техасском христианском университете в городе Форт-Уэрт, штат Техас.

Карьера 
После прослушивания на роль Пола Мецлера в фильме «Выскочка» Пейн выбрал Клейна. В апреле 1999 года фильм был выпущен и получил положительные отзывы. Вскоре после того Клейн занял устойчивое положение в киноиндустрии. Он снимался в главной роли в фильме «Американский пирог», который вышел на экраны 9 июля 1999 года и имел кассовый успех. Клейн также снялся в фильме «Американский пирог 2» и «Американский пирог: Все в сборе». В 2002 году Клейн снимался в фильме про войну во Вьетнаме «Мы были солдатами» вместе с Мэлом Гибсоном. В 2002 году Клейн также снимался в римейке фильма «Роллербол», но фильм был подвергнут массовой критике. Клейн также появился в нескольких подростковых фильмах, в том числе в фильме «Просто друзья» (2005), и участвовал в озвучке мультсериала «Американский папаша!» (2006). В 2018 году снялся в пятом сезоне сериала «Флеш», исполнив роль главного антагониста сезона по имени Цикада.

Личная жизнь 
В 2002 году Клейн начал встречаться с актрисой Кэти Холмс. В декабре 2003 года пара обручилась, однако рассталась в марте 2005 года.

В августе 2015 года, после четырёх лет отношений, Клейн женился на турагенте Лейне Роуз Тайфолт. У них есть двое детей.

Клейн был арестован за вождение в нетрезвом виде 5 февраля 2005 года в Сан-Диего. Клейн был вновь арестован в Лос-Анджелесе, штат Калифорния 16 июня 2010 года за вождение в нетрезвом состоянии. 21 июня 2010 года он объявил, что зарегистрировался в Cirque Lodge, чтобы начать 30-дневную программу избавления от алкогольной зависимости.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Выпускники Техасского христианского университета